Илья Олегович Дериглазов (, ) — российский шашист, бронзовый призер чемпионата России по международным шашкам среди мужчин 2020 года.

Тренер — А. В. Льдоков. FMJD-Id: 19616.

Победитель (2019 — блиц) и бронзовый призёр (2016 — блиц, 2017, 2019) первенств мира среди юношей до 14, до 16 лет, первенства Европы (2014) среди детей до 10 лет.

Рост - 1.80 метра 
Вес - 60 кг

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФМЖД
 Профиль на сайте toernooibase
 Школьник из Удмуртии завоевал «бронзу» на Первенстве мира по шашкам в Турции
 Алексей Чижов и Илья Дериглазов в программе «Спортивный интерес» на телеканале «Моя Удмуртия»

Шашисты Удмуртии
Спортсмены Ижевска